Jugoslaviska förstaligan i fotboll 1955/1956 vans av Röda stjärnan, som tog sin tredje titel.

Lag
Vid slutet av föregående säsong åkte Lokomotiva och Vardar ur serien. De ersattes av Velež och Budućnost Titograd.

Tabell

Mästarna:
Röda stjärnan (tränare: Milovan Ćirić)

spelare (seriematcher/seriemål): Rajko Mitić (25/4)Lazar Tasić (25/4)Ivan Toplak (24/12)Antun Rudinski (24/6)Ljubomir Spajić (23/0)Dragoslav Šekularac (22/6)Branko Stanković (20/1)Srboljub Krivokuća (19/0) -målvakt-Borivoje Kostić (17/14)Vladimir Popović (17/2)Branko Nešović (17/0)Miljan Zeković (17/0)Todor Živanović (12/9)Vladimir Durković (7/1)Vladimir Beara (7/0) -målvakt-Jovan Cokić (5/2)Miljan Miljanić (2/0)Novak Tomić (2/0)Stevan Veselinov (1/0)

Källor

Fotnoter

Externa länkar
Jugoslaviska fotbollstabeller

Fotboll i Jugoslavien
Fotbollssäsongen 1955/1956
1955 i Jugoslavien
1956 i Jugoslavien